Hartert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Johann Otto Hartert
 Ernst Hartert